

Красьнево — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Красьнево — село в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства